Caca (mythologie), een godin in de Romeinse mythologie
Cory Allen Contemporary Art (CACA)
Lucas de Deus Santos, bijgenaamd Cacá
Carlos Eduardo Ferrari, ook bijgenaamd Cacá

Zie ook 
Kaka (doorverwijspagina)